In diesem Artikel finden sich weiterführende Informationen über die Europapokalspiele von Hajduk Split, die zweckmäßig zumeist nur in tabellarischer Form dargestellt werden können und die den Rahmen des Hauptartikels zu stark vergrößern würden. An entsprechender Stelle des Hauptartikels wird auf den Abschnitt dieser Datensammlung hingewiesen.

Liste der Spiele 
 UEFA Champions League (Europapokal der Landesmeister): 10 Teilnahmen
 Europapokal der Pokalsieger: 8 Teilnahmen
 Messepokal: 1 Teilnahme
 UEFA Europa League (UEFA-Pokal): 26 Teilnahmen

 Das Rückspiel wurde ebenfalls in Split ausgetragen.
 Das Rückspiel fand in Osijek statt.
 Das Hinspiel fand in Krywyj Rih statt.
 Das Rückspiel endete auf dem Rasen mit einem 2:0-Sieg von Hajduk, wurde wegen Zuschauerausschreitungen aber mit 3:0 für Marseille gewertet.
 Das Hinspiel wurde in Kiew ausgetragen.

Gesamtbilanz 
Stand: 25. August 2022

Weitere Statistiken

Höchste Siege 
(H) 7:1 gegen Keflavík ÍF (1974/75)
(A) 8:0 gegen GÍ Gøta (2002/03)

Höchste Niederlagen 
(H) 0:5 gegen Debreceni VSC (2005/06)
(A) 0:6 gegen Ajax Amsterdam (1993/94)

Auswärtstorregel und Elfmeterschießen 
In 10 Auseinandersetzungen von Hajduk Split war die Auswärtstorregel ausschlaggebend für das Weiterkommen. Viermal profitierte Hajduk von dieser Regelung und sechsmal war Hajduk dadurch im Nachteil.
In 7 Auseinandersetzungen entschied ein Elfmeterschießen über den Einzug in die nächste Runde. Hierbei konnte Hajduk sich viermal durchsetzen und scheiterte dreimal.

Größte Erfolge 
Den größten Erfolg im Europapokal der Pokalsieger und im UEFA-Pokal erzielte Hajduk Split jeweils mit dem Halbfinaleinzug. Im Cup der Pokalsieger war 1972/73 Endstation gegen Leeds United (0:1 und 0:0) und im UEFA-Pokal 1983/84 scheiterte Hajduk (nach einem 2:1-Heimsieg und einer 0:1-Auswärtsniederlage) aufgrund der Auswärtstorregel gegen den späteren Turniersieger Tottenham Hotspur. 

Die größten Erfolge im „Königswettbewerb“, dem früheren Europapokal der Landesmeister und der heutigen Champions League, waren drei Viertelfinaleinzüge in den Jahren 1975/76, 1979/80 und 
1994/95. 1976 scheiterte Hajduk nach einem 2:0-Heimsieg mit 0:3 nach Verlängerung gegen den PSV Eindhoven, 1980 aufgrund der Auswärtstorregel (0:1 und 3:2) gegen den Hamburger SV und 1995 nach dem Überstehen der Gruppenphase der Champions League gegen den späteren Turniersieger Ajax Amsterdam (0:0 und 0:3), der sich im Halbfinale gegen den FC Bayern München (0:0 und 5:2) und im Finale gegen den AC Mailand (1:0) durchsetzen konnte.

Aufholjagden 
In der zweiten Runde des Europapokals der Landesmeister 1974/75 scheiterte Hajduk nach einem 4:1-Heimsieg gegen die AS Saint-Étienne. Im am 5. November 1974 ausgetragenen Rückspiel brachte  Jean-Michel Larqué die Gastgeber in der 36. Minute in Führung. Zwar gelang Mićun Jovanić in der 60. Minute der Ausgleichstreffer zum 1:1, doch nachdem Dominique Bathenay nur eine Minute später der erneute Führungstreffer für die Gastgeber gelungen war und Georges Bereta in der 72. Minute per Strafstoß das 3:1 erzielt hatte, sorgte Yves Trientafilos mit seinen Treffern zum 4:1 (82. Minute) und dem 5:1 in der Verlängerung (104. Minute) für die Wende zu Gunsten der Franzosen.

Einen ähnlich herben Rückschlag erlebte Hajduk acht Jahre später in der zweiten Runde des UEFA-Pokals 1982/83 gegen Girondins Bordeaux. Auch diesmal hatte Hajduk sein Heimspiel mit 4:1 gewonnen, ehe erneut in Frankreich das Ausscheiden folgte. Im am 3. November 1982 ausgetragenen Rückspiel brachte Gernot Rohr die Heimmannschaft in der 24. Minute in Führung, ehe zwei Treffer von Alain Giresse und das Tor zur 3:0-Führung durch Jean-Christophe Thouvenel für einen 4:0-Sieg der Gastgeber sorgten.

Ein Jahr zuvor blieb Hajduk eine spektakuläre Aufholjagd in der dritten Runde des UEFA-Pokals 1981/82 versagt. Nach einer 1:5-Niederlage beim FC Valencia führte Hajduk im am 9. Dezember 1981 ausgetragenen Heimspiel zwar bereits nach 21 Minuten mit 2:0 und steuerte der in derselben Spielzeit zu Jugoslawiens Fußballer des Jahres gewählte Ivan Gudelj insgesamt drei Treffer zu den vier Toren seiner Mannschaft bei; doch weil Enrique Saura in der 52. Minute ein Tor für die Spanier (zum Zwischenstand von 2:1) erzielt hatte, reichte der 4:1-Heimsieg nicht zum Weiterkommen.

Auch gut 30 Jahre später verpasste Hajduk nur knapp eine Sensation. Nachdem die Mannschaft ihr Heimspiel in der dritten Qualifikationsrunde der UEFA Europa League 2012/13 gegen Inter Mailand mit 0:3 verloren hatte, gewann sie das am 9. August 2012 ausgetragene Rückspiel im Giuseppe-Meazza-Stadion durch Tore von Ante Vukušić per Strafstoß in der 23. Minute und Ivan Vuković in der 58. Minute mit 2:0.

Während Hajduk die Nachlässigkeit von Inter nicht bestrafen konnten, wurde 7 Jahre später eine zu große Sorglosigkeit von Hajduk bitter bestraft. Nach einem 2:0-Sieg beim maltesischen Vertreter Gżira United und einer frühen 1:0-Führung vor eigenem Publikum am 18. Juli 2019 gab Hajduk das schon sicher geglaubte Weiterkommen in der ersten Qualifikationsrunde im UEFA Europa League 2019/20 durch Tore von Jefferson Mateus de Assis Estacio (57. Minute) und einem Doppelpack von Hamed Koné (69. Minute sowie 90.+7. Minute) noch aus der Hand und scheiterte zum insgesamt sechsten Mal in seiner Europapokalgeschichte an der Auswärtstorregel.

Einzelnachweise 

Fußball (Kroatien)
Split
Europapokalstatistik
Split, Hajduk